CPAGE peut désigner :
 le GIP CPAGE, un prestataire informatique public, en France,
 un moteur de jeu propriétaire.

Voir aussi 
 CPAG, Centres de préparation à l'administration générale, désormais intégrés dans les Instituts d'études politiques (IEP), en France.